

Musica 
 All for One – album dei Raven del 1983
 All for One – traccia dell'album Against the Law degli Stryper del 1990
 All for One – album dei The Screaming Jets del 1991
 All for One – traccia dell'album Different World degli Uriah Heep del 1991
 All for One – singolo dei Brand Nubian del 1992, dall'album One for All
 All for One – traccia dell'album Seven Seals dei Primal Fear del 2005
 All for One – traccia dell'album High School Musical 2 del 2007

Televisione 
 Robin Hood colpisce ancora (All for One) – episodio della terza stagione de La donna bionica
 Tutti per uno (All for One) – episodio in due parti della quinta stagione di Magnum, P.I.
 Sorelle (All for One) – episodio della quinta stagione di Senza traccia